Шамин — русская фамилия.

Шамины — дворянский род.

Известные носители 
 Шамин, Алексей Николаевич (1931—2002) — российский учёный, историк науки. Доктор химических наук, профессор.
 Шамин, Гавриил Петрович (1923—1995) — участник Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Шамин, Михаил Кузьмич (1923—2002) — участник Великой Отечественной войны, сержант, полный кавалер ордена Славы.